Diese Liste nennt die aktuellen ordentlichen Mitglieder des Bundesrates (Stand: 8. Februar 2023). Üblicherweise werden die übrigen Mitglieder der Landesregierungen zu stellvertretenden Mitgliedern des Bundesrates ernannt. Zur Zahl der Stimmen pro Land siehe im Hauptartikel unter dem Abschnitt Mitglieder und Stimmenverteilung auf die Länder.

Weblinks 
 Mitglieder des Bundesrates auf der Website des Bundesrates
 Das Präsidium des Bundesrates auf der Website des Bundesrates

Bundesrat
Mitglieder